Хантли има више значења:
 Хантли
 Хантли (Вајоминг)
 Хантли (Монтана)
 Хантли (Илиноис)
 Хантли (Небраска)